

Єлань — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Єлань — село, Байкаловський район, Свердловська область
 Єлань — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Єлань — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Єлань — село, Талицький міський округ, Свердловська область
 Єлань — хутір, Тарасовський район, Ростовська область

Див. також 
 Біла Єлань